Kurhauskolonnaden steht für:

 Kurhaus-Kolonnaden Baden-Baden, siehe Kurhaus Baden-Baden #Kurhaus-Kolonnaden
 Kurhauskolonnade (Wiesbaden)